Доро́ничи — многозначное понятие:

 Дороничи — посёлок, Кировская область, муниципальное образование «Город Киров».
 Дороничи — деревня, Кировская область, Котельничский район.
 «Дороничи» — агропромышленный холдинг в Кировской области.